Эрнест де Крой (; 1583 — 7 октября 1620 или 1631), герцог де Крой, граф де Фонтенуа-Ле-Шато, князь и наследственный маршал Священной Римской империи — военный деятель Испанских Нидерландов.

Биография 

Второй сын Шарля-Филиппа де Кроя, маркиза д'Авре, и Дианы де Доммартен, графини де Фонтенуа.

Барон де Фенетранж. Позднее титуловался герцогом де Кроем, в качестве претендента, после отстранения от наследования племянницы, Мари-Клер де Крой, поскольку герцогство Крой, согласно жалованной грамоте Генриха IV, могло наследоваться лишь по мужской линии.

Как и старший брат, воевал в Нидерландах под командованием маркиза Спинолы. Затем был имперским генералом.

Семья 

Жена (4.08.1619): Анна Померанская (3.10.1590—7.07.1660), дочь Богуслава XIII, герцога Бартского, и Клары Брауншвейгской

Сын:

 Эрнст Богуслав фон Крой (26.08.1620—6.02.1684), герцог де Крой, князь Новоградский и Машовский

Литература 

 , p. 643 
  
 Courcelle J.-B.-P., de. Croy, p. 43 // Histoire généalogique et héraldique des pairs de France. T. VIII. — P.: Arthus Bertrand, 1827 
 Nobiliaire des Pays-Bas et du comté de Bourgogne. — T. I. — Gand: F. et T. Gyselinck, 1865, pp. 583—584

Участники Восьмидесятилетней войны, Испания
Дом де Крой
Герцоги де Крой